Chehār Zabar kan syfta på följande platser:

Iran 

 Chahār Zabar-e Soflá, ort, Kermanshah, 
 Gardaneh-ye Chahār Zabar, bergspass, Kermanshah, 

Robotskapade Iranförgreningar